БАТЭ — белорусская команда по пляжному футболу из города Борисов. Команда создана в 2011 году. Команда являлась частью структуры ООО «ФК БАТЭ». В 2019 году была расформирована.

Достижения 
 Чемпионат Белоруссии:
  Чемпион Белоруссии 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  Бронза: 2018

 Кубок Белоруссии:
  Обладатель Кубка Белоруссии: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
  Серебро :2017

 Суперкубок Белоруссии

  Обладатель: 2014, 2015, 2016

Кубок чемпионов

 7 место: 2013
 1/8 финала: 2014

'''Открытая Балтийская лига чемпионов
  Серебряный призёр 2012

Статистика выступлений

Чемпионаты и Кубки Белоруссии 
Баланс игр в чемпионате Белорусси:

Баланс игр в Кубке Белоруссии:

Еврокубки 
Баланс игр в европейских клубных турнирах:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте Beach Soccer Russia
 Профиль клуба на сайте Beach Soccer Worldwide

Пляжные футбольные клубы Белоруссии
ФК БАТЭ